O circuito integrado TTL 7452 é um dispositivo TTL encapsulado em um invólucro DIP de 14 pinos que contém porta combinada AND-OR expansível, de 3×2 e 1×3 entradas.

Ligações externas
-Diagrama do SN74H52N (Texas Instruments)

Série 7400